Cet article présente la liste des villes de la République dominicaine.

Villes de la République dominicaine

Voir aussi

Liens externes 

  
  City Population

Dominicaine, republique
Ville